Weißler ist der Nachname folgender Personen:

 Adolf Weißler (1855–1919), deutscher Jurist und Notar 
 Friedrich Weißler (1891–1937), deutscher Jurist
 Sabine Weißler (* 1958), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)